Have You Ever – album di Joe Tex del 1976
 Have You Ever – singolo di Joe Tex del 1976
 Have You Ever – singolo di Dennis Brown del 1981
 Have You Ever? – singolo di Brandy del 1998
 Have You Ever – singolo di Everton Blender del 1998
 Have You Ever – singolo dei Flip Da Scrip del 1998
 Have You Ever – singolo degli S Club 7 del 2001